Duck peut faire référence à :
 « canard » en anglais ;
 « esquiver » en anglais, comme dans le titre du film Duck and Cover.

Toponymie
 Duck, une communauté située dans le comté de Dare en Caroline du Nord ;
 Duck, un secteur non constitué en municipalité en Virginie-Occidentale
 Duck, une rivière ou un fleuve du Tennessee aux États-Unis ;
 The Fat Duck, un restaurant du Berkshire en Angleterre nommé meilleur restaurant du monde en 2005 ;
 .

Personnes
 Han Duck-soo (1949-), un homme politique sud-coréen, premier ministre depuis le  ;
 Donald Duck Dunn (1941-), un bassiste de blues, rock et rythm'n'blues, célèbre comme un des membres de Booker T. & the M.G.'s et des Blues Brothers.

Cinéma, télévision, bande dessinée et jeux vidéo
 Duck, un court-métrage de 1998 avec Peter Mullan (Mick) ;
 Duck, un film de 2005 de Nicole Bettauer ;
 La famille Duck, des personnages de Walt Disney, parmi lesquels Donald Duck ;
 D.U.C.K., pour « Dedicated to Uncle Carl from Keno », une dédicace de Don Rosa à Carl Barks dans certaines bandes dessinées Disney ;
 Daffy Duck, Plucky Duck et Duck Dodgers, des personnages de Warner Bros ;
 Howard the Duck, un personnage de comics américain de Steve Gerber ;
 Duckman, un dessin animé de 1994 de Jeff Reno et Ron Osborn ;
 Ronald Duck, un canard qui apparaît en 1977 dans l'épisode 20 de la deuxième saison du Muppet Show ;
 Queer Duck: The Movie, un long métrage d’animation américain de Xeth Feinberg sorti directement en vidéo en 2006 ;
 The Duck Hunt, un film d'animation de 1932 ;
 Duck Hunt, un jeu vidéo de tir au pistolet édité par Nintendo sorti en 1985 ;
 Ducky, un personnage fictif dans la série télévisée américaine NCIS : Enquêtes spéciales.

Musique 
 Duck, album studio du groupe britannique de rock Kaiser Chiefs (2019).

Sport
 Ducks d'Anaheim, une équipe de hockey sur glace américaine ;
 Oregon Ducks, un club omnisports de l'Université de l'Oregon.

Divers
 Cyberduck, un client FTP et SFTP pour la plateforme Mac OS X ;
 Duck Duck Goose, le nom d'une version du jeu du mouchoir américaine ;
 DUKW (prononcé "Duck"), un véhicule militaire amphibie destiné à décharger les cargos en l’absence de ports.

Homonymie de titre